USS Albany war der Name mehrerer Schiffe der United States Navy, die nach der Stadt Albany benannt wurden.

 USS Albany (1846)
 USS Albany (1864)
 USS Albany (CL-23)
 USS Albany (CA-123) der Albany-Klasse
 USS Albany (SSN-753) der Los-Angeles-Klasse

Albany
USS